Мальпи́гиевые — русское название нескольких таксонов двудольных растений.

Каждый из этих таксонов имеет уникальное научное (латинское) название, в русском же языке термин Мальпигиевые многозначен и может обозначать:
 Мальпигиевые, или Мальпигиецветные () — порядок двудольных растений; согласно современным представлениям, наиболее правильное русское название этого таксона — Мальпигиецветные.
 Мальпигиевые () — семейство растений, одно из тридцати семи семейств, входящих согласно системе классификации APG II в порядок .
 Мальпигиевые () — подсемейство растений, одно из подсемейств семейства .

Кроме того, слова мальпигиев или мальпигиевы входят в состав некоторых терминов:
 Мальпигиев слой — ростковый слой кожи; за счёт деления находящихся в нём клеток осуществляется замещение постоянно гибнущих поверхностных клеток эпидермиса.
 Мальпигиевы волоски — тонкие острые одноклеточные волоски, характерные для растений из семейства Мальпигиевые, но встречающиеся также и у представителей других семейств.
 Мальпигиевы сосуды — трубчатые выросты кишечника у паукообразных, многоножек и насекомых, служащие выделительными органами.
 Мальпигиевы тельца — клубочки капилляров в почках человека и большинства позвоночных животных, служащие для фильтрации жидкости из крови.

И анатомические термины, и род  (от которого образовано название ботанических таксонов более высокого ранга, а также термин мальпигиевы волоски) названы в честь итальянского биолога и врача Марчелло Мальпиги (, 1628—1694), одного из основателей микроскопической анатомии растений и животных.

Схема местоположения таксонов Мальпигиевые в системе классификации растений

Литература 
 Гладкова В. Н. Семейство мальпигиевые (Malpighiaceae). // Жизнь растений. В 6-ти т. Т. 5. Ч. 2. Цветковые растения / Под ред. А. Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение, 1981. — С. 282—284.

Мальпигиевые